Asfaltovenator (que significa "Caçador da Formação Cañadón Asfalto" após a formação fóssil em que seus fósseis foram encontrados) é um gênero de dinossauro possivelmente alossauróide da Formação Cañadón Asfalto do Jurássico Inferior da Província de Chubut, Argentina. O tipo e única espécie é Asfaltovenator vialidadi.

Descoberta

Em 2002, o técnico Leandro Canesa, cerca de um quilômetro ao norte de Cerro Condor, descobriu um esqueleto de terópode. As escavações começaram em 2005. Em 2007, o fóssil foi totalmente removido como um enorme bloco de pedra, coberto por gesso de Paris. Foi então elaborado por Mariano Caffa, processo que levou cinco anos devido à extrema dureza da matriz da pedra. Entre 2013 e 2015, foi comparado com os espécimes de terópodes relacionados, pesquisadores investigando pessoalmente seus exemplares em coleções em todo o mundo.

Em 2019, a espécie-tipo Asfaltovenator vialidadi foi nomeada e descrita por Oliver Walter Mischa Rauhut e Diego Pol. O nome genérico combina uma referência ao Cañadón Asfalto com um venator latino, "caçador". O nome específico homenageia a Dirección Nacional de Vialidad, por auxiliar o Museu Paleontológico "Egidio Feruglio" na recuperação do fóssil.

Asfaltovenator só é conhecido a partir do espécime holótipo MPEF PV 3440, que foi encontrado em uma camada da Formação Cañadón Asfalto que data do final do Toarciano ao Bajociano. Consiste em um esqueleto parcial com crânio. Ele contém o crânio em grande parte completo com mandíbulas inferiores e a metade frontal do esqueleto à frente dos quadris, incluindo dez vértebras do pescoço, treze vértebras posteriores e a primeira vértebra sacral, a cintura escapular completa menos a fúrcula e ambos os membros anteriores; e também a porção distal dos ossos púbicos, bem como um membro posterior direito parcial que consiste na porção distal do fêmur e porções proximais da tíbia e fíbula, e um pé parcial.

Descrição

Asfaltovenator era um animal bastante grande, com o crânio do holótipo sendo de setenta e cinco a oitenta centímetros de comprimento e o comprimento total do corpo sendo estimado em sete a oito metros.

Os descritores indicaram uma série de traços distintivos. Algumas delas são autapomorfias, caracteres derivados únicos. Os dentes pré-maxilares têm grandes serrilhas na borda traseira, mas apenas pequenas serrilhas na borda frontal. O osso exoccipital do crânio posterior mostra cristas horizontais distintas entre o processo paraoccipital e o forame magno. Na terceira e quarta vértebras cervicais, as espinhas neurais são triangulares e inclinadas para trás. A décima primeira e a décima segunda vértebras posteriores possuem uma crista anterior adicional na parte inferior da diapófise, o processo para a faceta de articulação da cabeça da costela superior.

Classificação
Devido ao seu mosaico de caracteres primitivos e derivados dentro do grupo dos Tetanurae, a inclusão de Asfaltovenator na análise filogenética interrompeu as visões atuais da filogenia dos Tetanurae, com a análise recuperando Asfaltovenator como um alossauroide basal, acima dos Piatnitzkysauridae, e Megalosauroidea tradicional como um grau parafilético levando a Allosauroidea.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Allosauroidea
Dinossauros do Jurássico
Dinossauros da Argentina
Dinossauros da América do Sul
Espécies fósseis descritas em 2019